Verbrande Brug (gehucht)
Verbrande Brug (brug)
Verbrande Brug (film)